Лубипростон — лекарственный препарат для лечения запоров. Одобрен для применения: США (2006).

Механизм действия 
Активирует ClC-2.

Показания 
 Хронические идиопатические запоры у взрослых
 Запоры, вызванные приемом опиоидов
 Синдром раздражённого кишечника с запорами у женщин старше 18

Противопоказания 
 обструкция кишечника

Примечания 

Слабительные средства